Mirkovac je naselje u sastavu Općine Kneževi Vinogradi, u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 108 stanovnika.

Šport 
NK Radnički Mirkovac

Izvori 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Baranjske pustare